Przewalski bezeichnet:
einen Forschungsreisenden und Offizier der russischen Armee, siehe Nikolai Michailowitsch Prschewalski
eine nach ihm benannte Pferdeart, siehe Przewalski-Pferd
eine nach ihm benannte Gazellenart, siehe Przewalski-Gazelle

Siehe auch:
 Prschewalski